Francisco Gallardo puede referirse a:

 Francisco Gallardo (artista) (1937-2019), artista mexicano;
 Francisco Gallardo (s.XVIII), pintor barroco español;
 Francisco Gallardo del Águila (s.XVII), gobernador Real de Chiloé durante el Imperio español;
 Francisco Gallardo León (1980-), futbolista español;
 Francisco Gallardo Rodríguez (1958-), médico y escritor español;
 José Francisco Gallardo Rodríguez (1946-2021), militar mexicano y defensor de los derechos humanos.